Fort Pemberton Site ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fort Pemberton Site (Greenwood, Mississippi), NRHP-ID 73001020
 Fort Pemberton Site (Charleston, South Carolina), NRHP-ID 78002498